Занотто () — может означать:

  (1920—1999) — итальянский политик, педагог и экономист.
  («Ванни»; 1920—1999) — аргентинский мультипликатор.
  (1902—?) — итальянский футболист.
  (род. 1953) — итальянский юрист и политик.

См. также 
 Занотта
 Дзанотти
 Занатта